Grimes kan avse:

 Peter Grimes – en engelsk opera

Geografi 
 Grimes County –  ett administrativt område i delstaten Texas, USA
 Grimes Graves – ett område med flintgruvor i Norfolk, England
 Grimes, Alabama – en kommun i Dale County i Alabama
 Grimes, Iowa – en stad i Dallas County och Polk County, i Iowa

Personer 
 John och Edward Grimes tvillingar  (1991–), en irländsk popduo, se Jedward
 Grimes (musiker) – Claire Boucher (1988–), en Montreal-baserad kanadensisk musiker och musikvideoregissör
 Jason Grimes (1959–), en amerikansk före detta friidrottare
 James W. Grimes (1816–1872), en amerikansk politiker.
 Scott Grimes (1971–), en amerikansk skådespelare och musiker
 Shenae Grimes (1989–), en kanadensisk skådespelare

Engelska efternamn